Vorontsovo (Archangelsk) - dorp in de Russische oblast Archangelsk
 Vorontsovo (kraj Krasnojarsk) - posjolok in de Russische kraj Krasnojarsk
 Vorontsovo (Koersk) - dorp in de Russische oblast Koersk
 Vorontsovo (Novgorod) - dorp in de Russische oblast Novgorod
 Vorontsovo (Rjazan) - posjolok in de Russische oblast Rjazan
 Vorontsovo (Tambov) - dorp in de Russische oblast Tambov
 Vorontsovo (Jakoetië) - dorp in de Russische republiek Sacha